Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2009 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2009) werd van 26 oktober tot en met 1 november 2009 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2009